Výraz Pumba může znamenat:
 Pumba (Lví král) – mluvící prase z filmu Lví král a obou jeho pokračování
 PUMBA (Pune University MBA) – katedra managementu na Univerzitě v Puné v Indii.